Hansen (Idaho), població del Comtat de Twin Falls (Idaho) als Estats Units d'Amèrica
 Malaltia de Hansen, malaltia contagiosa causada pel bacil de Hansen (Mycobacterium leprae, 1874)
 Model Hicks-Hansen, model econòmic inspirat en les idees de John Maynard Keynes, desenvolupat i popularitzat posteriorment per Alvin Hansen
 Biografies:
 Adam Hansen (Cairns, Queensland, 1981), ciclista australià 
 Beck Hansen (Los Angeles, Califòrnia, 1970), cantant i compositor dels Estats Units 
 Carel Lodewijk Hansen (Amsterdam, 1765 – Epe, 1840), pintor holandès 
 Curt Hansen (Bov, Sønderjylland, 1964), jugador Gran Mestre d'escacs danès 
 Hans Jacob Hansen (Gentofte, 1855 -Bellinge, 1936), zoòleg danès
 Henry Hansen (Glostrup, 1902 - Gentofte, 1985), ciclista danès 
 John Angelo Hansen o John Hansen (Frederiksberg, 1924 - 1990), futbolista danès 
 Lambertus Johannes Hansen (1803, Staphorst - 1859, Amsterdam), pintor neerlandès 
 Mikkel Hansen (Helsingor, 1987), jugador d'handbol danès 
 Oskar Hansen (1922, Hèlsinki - 2005, Varsòvia), arquitecte, teòric, pintor, escultor, professor i dissenyador d'interiors polonès
 Sofus Peter Hansen (Copenhaguen, 1889 - 1962), futbolista danès 
 Thorleif Hansen o Erik Thorleif Hansen (Suècia, 1948), pilot de motocròs suec 
 Willy Falck Hansen (Helsingør, 1906 - Brașov, Romania, 1978), ciclista danès